Manganoxid ist der Name mehrerer Verbindungen von Mangan und Sauerstoff: 

 Mangan(II)-oxid MnO
 Mangan(III)-oxid Mn2O3 
 Mangan(II,III)-oxid Mn3O4
 Mangan(IV)-oxid (Braunstein) MnO2
 Mangan(VII)-oxid Mn2O7

Daneben existieren noch Mn4O7, Mn5O8, Mn7O12 und Mn7O13.